Raffi ist der Name folgender Personen:

 Raffi (1835–1888, gebürtig Hakob Melik-Hakobian), persisch-armenischer Schriftsteller
 Raffi (Musiker) (Raffi Cavoukian; * 1948), kanadisch-armenischer Kinder-Musiker, Unterhalter und Sänger

Raffi ist der Familienname folgender Personen:
 Faizal Raffi (* 1996), singapurischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rafi